Due sottomarini sperimentali della Marine nationale francese hanno portato il nome di Gymnote:
 Gymnote (1888) – primo sottomarino entrato in servizio nella Marina francese, varato nel 1888, radiato nel 1908.
 Gymnote (S 655) – primo sottomarino lanciamissili balistici entrato in servizio nella Marina francese, varato nel 1964, radiato nel 1987.